Milestone est un mot anglais qui désigne les bornes routières (équivalents des bornes kilométriques bien qu'il s'agisse ici de miles et non de kilomètres). De façon métaphorique, le mot milestone est également utilisé en gestion de projet pour définir les étapes clés d'un projet.

Toponyme 

 Milestone, ancienne circonscription provinciale de Saskatchewan
Indian Head-Milestone, circonscription provinciale de Saskatchewan
Bengough-Milestone, ancienne circonscription provinciale de Saskatchewan

Bâtiment 
 Le Milestone Hotel, hôtel situé à Kensington, à Londres (Angleterre).

Patronyme 

 Lewis Milestone, un réalisateur américain d'origine russe.

Cinéma 

 , film de  sorti en 1916.
 , film de John Douglas et Robert Kramer sorti en 1975.

Musique 

 , label de jazz ;
 , groupe autrichien des années 1970 ;
 , groupe pakistanais des années 1990.

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Entreprises 
 Milestone Media, un éditeur américain de comics
 Milestone, une société italienne de développement de jeu vidéo
 Milestone, une société japonaise de développement de jeu vidéo.

Autres 
 Milestone est le nom utilisé en Europe et par l'opérateur canadien Telus pour commercialiser le smartphone Droid de Motorola.